Юзефин — название населённых пунктов на Украине:

 Юзефин — до 1946 г. название села Яромель в Киверцовском районе Волынской области.
 Юзефин — до 1946 г. название села Городок в Луцком районе Волынской области.

См. также 

 Юзефины